Jean-Loup Englander, est né en avril 1943.

Biographie 

Sa profession était celle d'Inspecteur du Trésor. Il est titulaire d’un DEA en sciences économiques (épistémologie) de l’Université Paris I.

Élu maire de Saint-Michel-sur-Orge à 5 reprises, de 1971 à 2000 (membre du PCF jusqu'en 1987, puis " divers gauche". Il a marqué son tournant politique par l'écriture d'un livre "Pour l'incertain" dédié à  "tous ceux qui luttent pour le remariage du communisme et de la liberté"). 

Il a présidé le Syndicat de la Vallée de l’Orge Aval (représentant 32 communes et avec des compétences Rivières, Assainissement, Paysage) de 1977 à 2008. 

Il a été conseiller général de l’Essonne de 1976 à 2011, élu dans le canton de Saint-Michel-sur-Orge, au sein duquel il y a présidé alternativement la Commission des Finances (plus de 20 ans) et la Commission Sociale. Il a démissionné du Conseil Général en  pour quitter la politique devenue selon lui totalement un jeu d'appareils, et s'établir à Marseille et dans la Drôme.

Il avait créé et présidé depuis 1990 l’association Science et Société, organisatrice de la « Semaine de la Science de Saint-Michel-sur-Orge ». Il a aussi été membre du Directoire pendant 7 années (1988- 1996) de la revue philo-politique dénommée "M".

Jean-Loup Englander a été à l’origine, avec ses équipes municipales, d’un frein à l’urbanisation trop rapide de sa ville, de son équipement en écoles, crèches, théâtre, cinémas, collège, lycée, centre social, mission locale, association de prévention de l'échec scolaire, centre de formation individualisée, etc.

À noter la fête municipale au lendemain même de la chute du mur de Berlin en 1989 ; la cérémonie du  du  célébrée avec le maire de la ville allemande jumelée de Püttlingen, et un millier de concitoyens inaugurant les "Colonnes de la Paix" ; le jumelage de longue durée -depuis 1990- de Saint-Michel-sur-Orge et Püttlingen avec le gros village Touareg/Maure de Ber (près de Tombouctou au Mali). 

Jean-Loup Englander est auditeur de l’IHESI (Institut national des hautes études de la Sécurité et de la Justice) 1994.  IL a été membre de plusieurs commissions ministérielles (prix de l’eau en 1982, gens du voyage de nombreuses années, comité national de l’eau). Il a également été Conseiller régional d’Île-de-France en 1979,et administrateur plusieurs années de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

Conseiller général de l'Essonne, il s’est attaché particulièrement aux finances, à l’action sociale pour l’enfance et la Protection Maternelle et Infantile, aux transports en commun, à l’eau et aux rivières. Il a été le Conseiller général déposant plainte contre l’ancien président RPR du Conseil général de l’Essonne Xavier Dugoin, condamné ensuite pour corruption ; et de même a mené bataille contre les "super-profits" des grandes compagnies d'eau, pour la "Taxe Tobin" au sein de l'association ATTAC. 

« Divers gauche », dans la majorité départementale, il a souvent pris des positions indépendantes, et avait rédigé en  un programme départemental "Des rêves et des actes" incompris par ses collègues de gauche du Conseil général, et réalisé de façon incomplète et lente.

Publications 
 Pour l’Incertain, sous-titré "l’apport de Karl Popper à Karl Marx, éditions Syllepse, 1989 
  Promenade au bord de l'Orge, avec Jacques Peyrafitte, Amattéis, 1990
 Saint-Michel-sur-Orge : mille ans d'histoire, avec Annie et Marcel Simond, Ville de Saint-Michel-sur-Orge, 1992-1994

Notes et références 

Naissance en avril 1943
Maire de l'Essonne
Conseiller général de l'Essonne
Maire membre du Parti communiste français